Запове́дное — название населённых пунктов:

Россия 
 Заповедное — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Заповедное — упразднённое село в Симферопольском районе Крыма, включённое в состав села Краснолесье.
 Заповедное — село в Ремонтненском районе Ростовской области.
 Заповедное — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Заповедное — название села Заповедный в Лазовском районе Приморского края с 2002 по 2011 год.

Украина 
 Заповедное (быв. Комсомольское) — посёлок в Маловисковском районе Кировоградской области.

См. также 
 Заповедное — озеро на острове Врангеля;
 Заповедный